«Я́дерный рассве́т» () — телефильм компании HBO. Экранизация повести  «Дитя Тринити».

Сюжет 
Сюжет фильма рассматривает возможный сценарий Третьей мировой войны. В результате политической нестабильности, возникшей в СССР, группа военных завладела тактической ракетой с ядерной боеголовкой и сымитировала ядерный удар сил НАТО по советской территории.

В результате срабатывания автоматики произведён ответный запуск нескольких МБР по территории США. Руководство СССР посылает запоздалое сообщение президенту США о том, что произошла ошибка. Одна из советских ракет наносит удар по Вашингтону. Президент США получает сообщение и не успевает улететь из столицы. Его вертолёт терпит бедствие, сам президент ослеп из-за вспышки взрыва, но остался жив.

Высшее руководство США, включая госсекретаря, полагает, что президент погиб. Министр внутренних дел становится де-факто главой государства и в условиях военного времени действует под кодовым именем «Кондор». По его мнению, теперь необходимо осуществить массированное возмездие и нанести насколько возможно больший ущерб Советскому Союзу всеми имеющимися у США видами оружия. Все компоненты ядерной триады получают приказ об атаке. На борту одного из стратегических бомбардировщиков возникает перепалка по поводу того, выполнять или не выполнять страшный приказ…

В ролях 
 Пауэрс Бут — Майор Кэссиди
 Ребекка ДеМорнэй — Капитан Моро
 Джеймс Эрл Джонс — Элис
 Мартин Ландау — Президент США
 Даррен Макгейвин — Кондор
 Рип Торн — Фарго
 Джеффри ДэМанн — Гарпун
 Питер МакНикол — Сэджвик
 Николас Костер — Генерал Икарус

Интересные факты 
 Оригинальное название фильма является цитатой из первой строки гимна США 
 Слоган картины: «Four People. Three Minutes. Two Choices. One Chance For Survival.»
 Фильм стал одним из последних перед распадом Советского Союза, в котором в центре сюжета была Третья мировая война, произошедшая в результате Холодной войны между США и СССР.
 Пауэрс Бут годом ранее снялся в советской киноэпопее «Сталинград», сыграв там роль генерала Чуйкова.

Награды и номинации 
 Актёр Джеймс Эрл Джонс номинировался на премию Эмми в категории Лучшее исполнение роли второго плана в мини-сериале.
 Картина получила премию Matte World Digital в номинации Выдающиеся спец-эффекты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1990 года
Телефильмы США
Фильмы HBO Films
Фильмы Джека Шолдера
Пропагандистские фильмы США
Фильмы-драмы США
Телевизионные фильмы-катастрофы
Фильмы США 1990 года
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии
Фильмы о третьей мировой войне
Фильмы о слепых
Фильмы-технотриллеры